Eclipse Public License, een licentie voor opensourcesoftware
 Edmonton Public Library, een bibliotheek in Edmonton, Alberta, Canada
 Energy Partners, Ltd. aan de New York Stock Exchange
 Energie Prestatie op Locatie
 Ejército Popular de Liberación  een Colombiaanse guerrillagroep (volkbevrijdingsleger)
 Eesti Päevaleht, een dagblad in Estland
 EPL (tijdschrift) (oorspronkelijk EuroPhysicsLetters), een wetenschappelijk tijdschrift